

Географія
 Аячі (станція) — станція Могочинського регіону Забайкальської залізниці Росії, розташована на дільниці Куенга — Бамівська;
 Аячі (населений пункт) — залізничний роз'їзд, населений пункт Сковородінського району Амурської області Російської Федерації.

Особи
 Сіді аль-Аячі, Сіді М'Хамед аль-Аячі (араб. محمد بن أحمد المالكي الزياني العياشي‎, ?- 30 квітня 1641) — марокканський марабут, полководець і джихадист